Орику́р () — коммуна во Франции, находится в регионе Франш-Конте. Департамент — Верхняя Сона. Входит в состав кантона Виллерсексель. Округ коммуны — Люр.

Код INSEE коммуны — 70396.

География 
Коммуна расположена приблизительно в 340 км к юго-востоку от Парижа, в 50 км северо-восточнее Безансона, в 19 км к востоку от Везуля.

На северо-западе коммуны протекает небольшая река Лозен ().

Население 
Население коммуны на 2010 год составляло 34 человека.

Администрация

Экономика 
В 2010 году среди 17 человек трудоспособного возраста (15—64 лет) 14 были экономически активными, 3 — неактивными (показатель активности — 82,4 %, в 1999 году было 33,3 %). Из 14 активных жителей работали 12 человек (7 мужчин и 5 женщин), безработных было 2 (1 мужчина и 1 женщина). Среди 3 неактивных 1 человек был учеником или студентом, 1 — пенсионерами, 1 был неактивным по другим причинам.

Достопримечательности 
  (XIII век). Исторический памятник с 1984 года

Фотогалерея

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Верхняя Сона